Соревнования по ски-кроссу в фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 года прошли 21 февраля. Фристайлисты впервые в истории разыграли медали в ски-кроссе на Олимпийских играх.

Все соревнования прошли в Сайприсс Маунтейн. С 9:15 до 10:45 по местному времени (UTC-8) прошла квалификация, и с 12:15 до 13:30 гонки плей-офф.

Хотя медали в ски-кроссе были разыграны на Олимпийские играх впервые, целый ряд участник ранее выступал на Олимпийских играх или чемпионатах мира в горнолыжном спорте: Дэрон Ралвз, Эудун Грёнвольд, Кейси Пакетт, Томаш Краус.

Медалисты

Соревнование

Квалификация

1/8 финала

Четвертьфинал

Полуфинал 
Занявшие первые два места проходят в финал, остальные в гонку за 5-8 места.

Гонка за 5-8 места

Финал

Ссылки 
 Результаты